O Campeonato Carioca de Basquete de 1985 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Classificação 
O Velrome abandonou a competição após o 1ª turno, perdendo todos os jogos restantes por WO.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1985
Basquetebol de 1985 no Brasil